L'edizione 1983-1984 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Trabzonspor.

Capocannoniere del torneo fu Tarik Hodžić (Galatasaray Istanbul), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti
Trabzonspor Campione di Turchia 1983-1984.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa dei Campioni 1984-1985.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa UEFA 1984-1985.
Adana Demirspor, Adanaspor e Karagümrükspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Campionato turco di calcio